Мохоровичич, Андрия — хорватский геофизик и сейсмолог, член Хорватской АН. 
 Мохоровичич — крупный древний ударный кратер на обратной стороне Луны.

См. также 
 Поверхность Мохоровичича — нижняя граница земной коры, отделяющая земную кору от мантии.